En tierra hostil puede referirse a:
The Hurt Locker titulada En tierra hostil en España, una película estadounidense de 2008.
En tierra hostil (programa de televisión), un programa de televisión español de reportajes-documental de 2015 de Antena 3.